Градина (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Градине проживало 418 человек.

Население 
В населении деревни подавляющее большинство составляют хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 0 человек (0,00 %);
 хорваты — 416 человек (99,52 %);
 югославы — 1 человек (0,24 %);
 мусульмане — 0 человек (0,00 %);
 другие — 1 человек (0,24 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской